Regge steht für:

 Regge (Fluss), ein Nebenfluss der Vechte in den Niederlanden
 (3778) Regge, ein Asteroid des Hauptgürtels

Regge ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Regge (* 1940), deutscher Rechtswissenschaftler
 Roland Regge-Schulz (* 1964), deutscher Cartoonist, siehe Regge vom Schulzenhof
 Tullio Regge (1931–2014), italienischer Physiker